Ariosoma — рід морських вугрів родини конгерових.

Включає такі види:
 Ariosoma albimaculata 
 Ariosoma anago 
 Ariosoma anagoides 
 Ariosoma anale 
 Ariosoma balearicum 
 Ariosoma bauchotae 
 Ariosoma bengalense 
 Ariosoma bowersi 
 Ariosoma coquettei 
 Ariosoma dolichopterum 
 Ariosoma emmae 
 Ariosoma fasciatum 
 Ariosoma gilberti 
 Ariosoma gnanadossi 
 Ariosoma hemiaspidus 
 Ariosoma howensis 
 Ariosoma indicum 
 Ariosoma kapala 
 Ariosoma majus 
 Ariosoma marginatum 
 Ariosoma mauritianum 
 Ariosoma maurostigma 
 Ariosoma meeki 
 Ariosoma megalops 
 Ariosoma melanospilos 
 Ariosoma mellissii 
 Ariosoma multivertebratum 
 Ariosoma nigrimanus 
 Ariosoma obud 
 Ariosoma ophidiophthalmus 
 Ariosoma opistophthalmum 
 Ariosoma prorigerum 
 Ariosoma sanzoi 
 Ariosoma sazonovi 
 Ariosoma scheelei 
 Ariosoma selenops 
 Ariosoma sereti 
 Ariosoma shiroanago 
 Ariosoma sokotranum 
 Ariosoma somaliense

Примітки 

Конгерові